Rotor puede referirse a:

Mecánica
 La parte giratoria de una máquina, como el rotor de un motor Wankel.
 Rotor de helicóptero, la parte rotativa de un helicóptero que genera la sustentación aerodinámica.
 Rotor antipar, componente de un helicóptero que contrarresta el par motor creado por el rotor principal.
 Rotores coaxiales, una pareja de rotores girando en direcciones opuestas montados sobre un único mástil.
 Rotores en tándem, dos rotores montados uno frente al otro en el sentido longitudinal del helicóptero girando en direcciones opuestas. 
 Rotores entrelazados, dos rotores girando en direcciones opuestas, con los mástiles de los rotores montados uno al lado del otro con un leve ángulo de inclinación entre los dos.
 Rotor Flettner, sistema de impulsión eólica para naves.
 Rotor Savonius, turbina eólica de eje vertical usada para convertir el poder del viento en par sobre un eje rotatorio.
 Rotor, parte giratoria de una máquina eléctrica.
 Rotor, pieza del distribuidor que forma parte del sistema de encendido en los motores de ciclo Otto.
 Rodete, tipo de rotor situado dentro de una tubería o un conducto y encargado de impulsar un fluido. 
 Hélice, dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos denominados palas o álabes, montados de forma concéntrica y solidarias de un eje.

Matemáticas
 Rotor, un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir rotación alrededor de un punto.
 Rotor rígido, un modelo que se utiliza para explicar el movimiento de los sistemas que rotan.

Medicina
 Síndrome de Rotor, enfermedad congénita que cursa con ictericia por razón del fallo en el procesamiento y almacenamiento de bilirrubina.

Entretenimiento
 Rotor, la Morsa, personaje ficticio protagonista de Sonic The Hedgehog la serie de animación.
 R.O.T.O.R., película de acción y ciencia ficción de 1989 dirigida por Cullen Blaine.
 FC Rotor Volgograd equipo de la segunda división de fútbol de Rusia.